

Astronomia
Alofi – cratere marziano

Geografia
 Alofi – capitale di Niue
 Alofi – isola di Wallis e Futuna